Эль-Маликия может означать:

 Эль-Маликия или Дерик (Сирия) — город в Сирии.
 Эль-Маликия (район) — район в Сирии.
  — аэродром.
  — деревня в нахии Аазаз в районе Аазаз в Сирии.
 Эль-Маликия (Бахрейн) — город в Бахрейне.
  — футбольный клуб.